Дина́мовская у́лица — улица в Ленинском районе города Ижевск. Проходит от улицы Депутатской до Механизаторской. Нумерация домов ведётся от Депутатской улицы.

Описание

Название 
Улица была названа Динамовской по решению исполкома Ижевского городского совета депутатов 28 марта 1938 года.

Расположение 
Улица расположена в Ленинском административном районе столицы Удмуртии, на юге города, в жилом районе Привокзальный. Её северная и центральная часть находится между улицами Чкалова и Целинной (параллельно им), а южная часть между улицами Леваневского и Локомотивной.

Улица начинается от Депутатской улицы и проходит в южном направлении. После перекрёстка с Московской улицей входит в микрорайон Нагорный и пересекает его, заканчиваясь на Механизаторской улице у Железнодорожной больницы.

Пересечения:
 Парашютная улица
 Южная улица
 Трамвайная улица
 Тракторная улица
 Московская улица

Слева примыкает Стадионная улица.

Застройка 
На участке от Депутатской улицы до Московской улица имеет частную застройку. В микрорайоне Нагорный застроена многоквартирными домами, среди которых имеются как двухэтажные бараки, так и современные многоэтажные дома.

Примечательные здания и сооружения 
По нечётной стороне:
 № 19 — «Королевские бани»
 № 81 — Детский сад № 250

По чётной стороне:
 № 126 — жилой дом, велосипедная детско-юношеская спортивная школа «Импульс»

Транспорт 
Автобусы № 22, 25, 36 (ост. Динамовская улица)

По самой улице маршруты общественного транспорта не проходят.

Примечания